Le aree principali di interesse di Liang sono la legge, la cultura popolare e la pirateria. Ha lavorato a stretto contatto con Sarai, a Nuova Delhi in un progetto comune di ricerca della proprietà intellettuale e della conoscenza/cultura Commons. Liang è un "appassionato seguace del movimento del software movimento open source in software", Lawrence Liang ha lavorato sul modo di tradurre le idee di open source in dominio culturale.
Liang è autore di "Sex, leggi e Videotape: il pubblico sta guardando" e "Guida alle licenze dal contenuto visibile" pubblicato da Piet Zwart Institute (ISBN 90-72855-16-7) nel 2004. La guida è disponibile anche online.. Attualmente sta lavorando ad un libro sul diritto, la giustizia e il Cinema.

Citazioni

"Negli ultimi anni il diritto d'autore si è allontanato di costruire un argomento esoterico e tecnico giuridico per quello che riguarda i musicisti, i designer, gli artisti, gli studenti, gli scrittori,i semplici consumatori, e più in generale chiunque sia coinvolto in qualsiasi modo nella produzione culturale.

Lavoro

Forum di legge alternativa

In un'intervista, Liang ha descritto il Forum Alternativo così: «(La)legge Alternative Forum fornisce supporto giuridico alle persone emarginate, e discriminate a seconda della classe sociale, della razza, della casta, del genere, della disabilità o della sessualità. Forniamo dei servizi per le persone che spesso non hanno la possibilità di accedervi. Il nostro lavoro principale è quello di condurre ricerche su temi quali la globalizzazione, l'urbanistica, così come la proprietà intellettuale e il dominio pubblico."

La legge Forum Alternative, afferma Liang, esegue anche un lavoro di tipo politico ", per esempio per quanto riguarda una modifica dell'agire nel diritto d'autore (indiano) cerca sostanzialmente di seguire il modello DMCA (USA Digital Millennium Copyright Act)".

Liang ha criticato ed influenzato il dibattito sui cambiamenti nella indiano Copyright Act. "Stavamo cercando di opporci a quest'atto di legge, mostrando come ciò sarebbe stato dannoso per i creativi nei contronti anche dell'innovazione. Al momento stiamo anche sponsorizzando una campagna in ambito farmaceutico. Ma il nostro focus non è tanto la politica di difesa , perché non si può davvero difendere l'economia sommersa e sia sulla politica di organi. Per quanto riguarda i governi, si cerca di spingere per il modello open source, sostenendo che il denaro pubblico dovrebbe andare alla proprietà intellettuale pubblica ", questo è ciò che ha affermato Liang nel dicembre 2004 in un'intervista a World-Information.org.

Legge, tecnologia, cultura, diritti d'autore 
Un altro profilo sul Piet Zwart Institute descrive Larence Liang come qualcuno le cui "aree chiave di interesse sono il diritto, la tecnologia, la cultura [e] la politica del copyright". Liang ha lavorato con  Sarai, Nuova Delhi in un progetto comune di ricerca della proprietà intellettuale e della conoscenza/Cultura Commons.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni